Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні були чинними чемпіонками, але цього разу витупали з іншими партнерками. Мартінес грала в парі з Аранчою Санчес Вікаріо і вони досягнули півфіналу. Тарабіні в парі з Ніколь Арендт і у чвертьфіналі їх перемогли Барбара Шетт і Патті Шнідер.

Турнір зупинили на стадії півфіналу через кілька затримок, спричинених негодою. Організатори вирішили віддати перевагу змаганням в одиночному розряді, а тенісистки змушені були зіграти два кола за один день.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA)

Bausch und Lomb Championships, парний розряд
Парний розряд